Locais
Maurícia, país também chamado de Maurício no português do Brasil
Maurícia (ilha), no oceano Índico
Rio Maurício

Pessoas
São Maurício, capitão da romana Legião Tebana
Maurício (imperador), imperador bizantino
Maurício, príncipe de Orange, militar e político holandês
João Maurício de Nassau, militar holandês
Mauricio de Sousa, desenhista de HQ e empresário brasileiro
Maurício de Oliveira Anastácio, ex-futebolista brasileiro
Maurício Lima, voleibolista brasileiro, bicampeão olímpico

Livros
Maurício (livro), livro de Bernardo Guimarães

Desambiguações de antropônimos